Пандит Харипрасад Чаурасия (; род. 1 июля 1938 года) — индийский классический музыкант () и . Играет на бансури — индийской бамбуковой флейте. Широко известен как классический музыкант и популяризатор индийской музыки. Считается одним из лучших бансуристов современности. Награждён индийскими орденами Падма Бхушан (1992) и Падма Вибхушан (2000), а также премией Академии Сангит Натак как исполнитель инструментальной музыки хиндустани (1983).

Записал большое количество сольных альбомов индийской классической музыки — раги, а также участвовал в различных фьюжн-проектах, играя импровизации на бансури под аккомпанемент гитары, фортепиано и прочих «западных» инструментов. Вместе с композитором Шивкумаром Шарма написал музыку для нескольких болливудских фильмов.

Дискография 

 1967

 Call of the Valley with Shivkumar Sharma and Brij Bhushan Kabra

 1978

 Krishnadhwani 60

 1981

 Pt. Hariprasad Chaurasia - Flute

 1984

 Pt. Hariprasad Chaurasia - Flute (different set of ragas, same album name)

 1987

 Morning to Midnight Ragas - Morning Ragas

 1988

 Call of the Valley

 1989

 Venu
 Live in Ahmedabad '89

 1990

 Immortal Series

 1991

 Megh Malhar

 1992

 Night Ragas
 Live in Amsterdam '92
 Morning to Midnight Ragas - Afternoon Ragas
 All time Favourites
 Live from Sawai Gandharva Music Festival - Video (VHS)
 Raga-s DU Nord Et Du Sud
 Immortal Series - Flute Fantasia

 1993

 Indian Classical Masters
 Daylight Ragas
 Flute - Hariprasad Chaurasia
 Soundscapes - Music of the Rivers - Hari Prasad Chaurasia

 1994

 Thumri - The Music of Love
 In A Mellow Mood
 Possession
 Immortal Series - Devine Drupad
 Classic Greats1 - Ideas on Flute

 1995

 In Live Concert
 Cascades of Hindustani Music
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 4am to 7am Raga Bhairava: Integration
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 7am to 10am Raga Gurjari Todi: Compassion
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 10am to 1pm Raga Vrindavani Saranga: Greater Energy
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 1pm to 4pm Raga Multani: Affuence
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 4pm to 7pm Raga Marwa: Coherence
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 7pm to 10pm Raga Desh: Joy
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 10pm to 1am Raga Abhogi: Peaceful Slumber
 Maharishi Gandharva Veda - Pandit Hari Prasad Chaurasia - 1am to 4am Raga Sindhu Bhairavi: Gentleness
 Hariprasad Chaurasia - Flute
 Malhar-Chandrika
 Music 157 - Live in London
 Music - Flute
 Great Jugalbandis
 Music from the world of OSHO - Above & Beyond
 Prem Yog
 Written on the Wind
 Romantic Themes
 Saptarishi - Live at Siri Fort
 The Mystical Flute of Hari Prasad Chaurasia
 Maestro's Choice
 Basant Bahar
 Chaurasia's Choice
 1996
 Hari Prasad Chaurasia & his Divine Flute
 Flute Recital
 Valley Recalls - In search of Peace, Love and Harmony
 Krishna's Flute - Master of the Bansuri
 Classical Encounters - A live Experience with Pt. Hari Prasad Chaurasia
 Fabulous Flute
 Pundit Hari Prasad Chaurasia
 In Concert - Vancouver, B.C
 Hariprasad Chaurasia - Flute
 The Bamboo Flautist of His Generation
 Pt. Hariprasad Chaurasia - Nada in Jerusalem
 1997
 Classical Encounters - A Live Experience with Pt. Hariprasad Chaurasia
 Great Jugalbandis
 The Golden Collection (Classical)
 Immortal Essence
 Golden Raga Collection
 Bustan Abraham - Fanar (Guest appearance alongside Zakir Hussain)
 1998
 Samarpan-VCD Special 60th Birthday Edition
 The Charms Companion
 Morning to Midnight - Morning to Dusk
 Music for Reiki
 1999
 Jugalbandi
 Rasdhaara
 Live Inside Khajuraho
 Live in New Delhi - '89
 Golden Raga Collection
 Musical Titans of India - Jugalbandhi Video (VHS)
 Pure Joy - Positive Energy Music
 2000
 Music without Boundaries
 Maaya - Far East
 Hriday - Cuba
 Caravan Spain
 Live Concert at Savai Gandharva Music Festival
 Gurukul - The Guru shishya Parampara
 2001
 Adi-Ananth
 Love Divine - Parables of Passion
 Power & Grace - Live at the Saptak Festival 2001
 Discovery of Indian Classical Music
 Flute Duet
 2003
 Flute Deity Hariprasad Chaurasia
 The Greatest Hits of Hariprasad Chaurasia
 Salvation - Instrumental Bhajans
 Sounds of Silence
 2015  Ajanma - Hariprasad Chaurasia (Solo album)
 Year unknown
 La Flute De Pundit Hariprasad Chaurasia
 Hariprasad Chaurasia - The Most Celebrated Flautist of India
 Charm of the Bamboo flute
 Kalpana - Imagination
 A Kaleidoscope of various ragas
 Krishna Utsav
 Kali - Classical Instrumental
 Pt. Hariprasad Chaurasia - the Living Legend of Flute
 Moon Light Moods - Flute Recital
 Pt. Hariprasad Chaurasia - The Living Legend of Flute
 Indian Music
 HariDhwani
 Dancing Water
 Fusion India - Passage of India Series
 Being Still
 Dhammapada - Sacred teaching of Buddha
 The Charms Companion
 Eternity
 Nothing but wind (1988) - Composed by Ilaiyaraaja

Примечания 

Лауреаты премии Академии Сангит Натак